Porobeltraniella är ett släkte av svampar. Porobeltraniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Porobeltraniella